Нідерланди візьмуть участь у конкурсі пісні «Євробачення-2021» у Роттердамі, (Нідерланди), вибравши в якості свого представника Жангю Макроя з піснею «Birth of a New Age» (). Він повинен був змагатися у 2020 року з піснею «Grow» до скасування заходу.

Як країна, що приймає, Нідерланди автоматично претендують на участь у фіналі змагань.

Передумови 

До конкурсу 2021 року Нідерланди шістдесят разів брали участь у Євробаченні з часу дебюту в якості однієї з семи країн, які брали участь у першому конкурсі в 1956 р. З тих пір країна перемагала в змаганнях п’ять разів: у 1957, 1959, 1969 як одна з чотирьох країн, які зрівнялися за перше місце, 1975, і, нарешті, у 2019. Після введення півфіналу на конкурс 2004 року Нідерланди взяли участь у семи фіналах. Найменш успішним результатом Голландії стало останнє місце, яке вони досягли п’ять разів, останній раз у другому півфіналі конкурсу 2011 року. Нідерланди також двічі отримували нульові бали; у 1962 р. та 1963 р.

Голландський національний мовник, AVROTROS, транслює подію в межах Нідерландів та організовує процес відбору для вступу до країни. Нідерланди використовували різні методи для вибору голландської участі в минулому, такі як Національний пісенний фестиваль, національний фінал в прямому ефірі, щоб вибрати виконавця, пісню або обидва для участі в Євробаченні. Однак внутрішні відбори також проводились зрідка. Починаючи з 2013 року, телерадіоорганізація внутрішньо відбирала голландську участь у конкурсі. У 2013 році внутрішній відбір Анук Теуве з піснею «Птахи» встиг вивести країну у фінал вперше за вісім років і посів дев'яте місце в цілому. У 2014 році внутрішній відбір The Common Linnets з піснею «Calm After the Storm» ще раз відвів націю до фіналу та посів друге місце, що зробило його найуспішнішим голландським результатом у конкурсі з часу їх перемоги в 1975 році.

До Євробачення

Внутрішній відбір 
18 березня 2020 року, безпосередньо після скасування конкурсу «Євробачення-2020», національний мовник «AVROTROS>» оголосив про свій намір знову провести «Євробачення-2021», а також про те, що Макрой буде утримуватися як представник країни на цій події.  Пісня під назвою «Народження нового часу» (Birth of a New Age) вийшла 4 березня 2021 року.

На Євробаченні 
Конкурс пісні Євробачення 2021 відбудеться у Rotterdam Ahoy у Роттердамі, Нідерланди, і складатиметься з двох півфіналів, що відбудуться 18 та 20 травня, та великого фіналу 22 травня 2021 року.  Оскільки Нідерланди є країною-учасницею змагань, їх участь у 2021 році буде безпосередньо претендувати на фінал, разом із Великими 5 країнами, Францією, Німеччиною, Італією, Іспанією та Великою Британією.  На додаток до участі у фіналі, Нідерланди також зобов'язані вести трансляцію та голосувати в одному з двох півфіналів.

Нідерланди виступили під 23-м номером у фіналі 22 травня 2021 року, слідом за Норвегією та перед Італією.

Голосування 
Голосування під час трьох шоу передбачало присудження кожною країною двох наборів балів з 1-8, 10 та 12: один від їх професійного журі, а інший - телеголосування. Журі кожної країни складалося з п’яти професіоналів музичної індустрії, які є громадянами країни, яку вони представляють, і їхні імена були опубліковані перед конкурсом для забезпечення прозорості. Це журі оцінювало кожен запис, виходячи з: вокальної здатності; вистава на сцені; композиція та оригінальність пісні; і загальне враження від вчинку. Крім того, жодному члену національного журі не дозволялося будь-яким чином мати відношення до будь-якого з конкуруючих виконавців таким чином, що він не може голосувати неупереджено та незалежно. Індивідуальний рейтинг кожного члена журі, а також результати телеголосування країни були опубліковані незабаром після фіналу.

Детальні результати голосування

Примітки

Посилання 

2021 у Нідерландах
Нідерланди на пісенному конкурсі Євробачення